Il doppio del torneo di tennis Sybase Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jim Grabb e Patrick McEnroe che hanno battuto in finale Alex O'Brien e  Sandon Stolle 3-6, 7-5, 6-0.

Teste di serie

 Alex O'Brien /  Sandon Stolle (finale)
 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (campioni)

 Rick Leach /  Scott Melville (quarti di finale)
 Trevor Kronemann /  David Macpherson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

SAP Open 1995
ATP Tour 1995